Ceuthobia är ett släkte av kackerlackor. Ceuthobia ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småkackerlackor
Ceuthobia